Нагаторо:
 Нагаторо — посёлок в Японии, находящийся в уезде Титибу префектуры Сайтама. 
 Нагаторо (княжество) — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1798—1869).
 Хаясе Нагаторо — главная героиня манги и аниме Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro.